

Ґолуховиці — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґолуховиці — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґолуховиці — село в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства